Brotherton, un village du Yorkshire du Nord, en Angleterre ;
 , un monument historique de Pennsylvanie, aux États-Unis ;
 la , une bibliothèque de l'université de Leeds, en Angleterre.

 Frederick Brotherton Meyer (1847-1929), pasteur baptiste américain ;
 Jane Brotherton Walker (1925-2009), parasitologiste britannico-kényane ;
 John Brotherton (1980-), acteur américain ;
 Joseph Brotherton (1783-1857), homme politique britannique ;
 Thomas de Brotherton (1300-1338), comte de Norflok ;
 Sam Brotherton (1996-), footballeur néo-zélandais.